Chains of Bondage – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 Chains of Bondage – film del 1916 diretto da A.E. Coleby
 Chains of Bondage – documentario diretto da Goutam Ghose (1974)